Hinson’s Island steht für mehrere Inseln von Bermuda:

 Hinson’s Island (Paget) (), Insel im Paget Parish
 Hinson’s Island (Pembroke) (), Insel im Pembroke Parish